Терминът транскрипция може да се отнася до:

 Фонетична транскрипция – точно предаване звуковия облик на речта чрез система от особени писмени белези.
 Транскрипция в биологията и генетиката

Източници